Мескититла има више значења:

 Мескититла (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мескититла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику